Pugno – colpo secco e violento inferto con la mano chiusa
 Pugno precordiale – tecnica di rianimazione
 Pugno alzato – gesto di saluto
 Laura Pugno – scrittrice e poetessa italiana
 Stéphane Raoul Pugno –  compositore, musicista e insegnante francese

Pagine correlate 
 Pugni (disambigua)
 Pugno d'acciaio